Spojení písmen B a J může mít různé významy:

BJ 
 SPZ okresu Bardejov
 SPZ chorvatského města Bjelovar
 BJ – kód ISO 3166-2 pro Benin
 BI-BJ – bývalý kód ISO 3166-2 pro provincii Bujumbura
 blowjob – slangové označení felace
 jedna ze zkratek používaných pro Indickou lidovou stranu

.bj 
 .bj – internetová doména nejvyššího řádu pro Benin